Crises et changements de société. Les grandes ruptures dans l'histoire de l'Empire romain à nos jours, est un essai historique et politique de Pierre Bezbakh, historien et maître de Conférences en Sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine, sur l'évolution du monde moderne et son devenir, à la lumière de l'étude des sociétés précédentes, de leurs évolutions et de leur déclins.

Présentation et contenu 
La crise larvée mais profonde que connaît le monde mais surtout l’Europe depuis l’entrée dans le , qui s’aggrave un peu plus chaque jour et que les politiques mise sen place n’ont pas su juguler, signifie de définir de nouveaux indicateurs économiques et  de partir d’une nouvelle approche historique et sociopolitique. 

Pour envisager l’Histoire dans sa globalité, il faut d’abord prendre un très gros télescope donnant une vue d’ensemble des grandes sociétés que définissent trois systèmes de référence :  le type de système économique plus ou moins ouvert et fermé, le système de pouvoir des forces économiques et politiques, le système de valeurs et l’idéologie dominante. Analyse ces trois entités, c’est déterminer les liens entre elles, entre le monde antique largement dominé par les Romains, celui du monde féodal du Moyen Âge, fermé puis qui s’ouvre progressivement sur ses frontières maritimes, annonçant l’époque de la Renaissance, celui d’un mercantilisme public suivi d’une expansion rapide d’un capitalisme libéral, supplantant toutes les tentatives de capitalisme étatique.

Il s’agit de savoir dans quelle mesure ces trois types de société sont « miscibles entre eux », si certains de leurs éléments peuvent s’agréger (et à quelles conditions) ou s’ils sont incompatibles. Les conquêtes territoriales n’étant pas extensibles, la volonté expansionniste des dirigeants par annexion des territoires et des hommes s’est peu à peu transformée en domination économique par circulation des marchandises et financières par l’intermédiaire des centres financiers et boursiers tenant les « cordons de la bourse. »

Pour l’auteur il existe une similitude dans la manière dont ces trois sociétés ont décliné puis évolué. Leur déclin s’est affirmé à travers de nombreuses crises, des « signes avant-coureurs, qu’ils soient de nature économique, politique ou idéologique, suivis d’une  longue période de quelque 5 siècles, transition marquée de soubresauts et de démissions pour évoluer vers un nouveau modèle de société. 

Pierre Bezbakh part du postulat que la période actuelle est marquée par le déclin de la société capitaliste dans ses trois dimensions économique, sociale et  environnementale. Il voir son avenir à partir de deux scénarios contraires : le triomphe d'un capitalisme sauvage défini par une jungle où la déréglementation signifiera l’essor des plus forts au détriment des autres, ou  l'avènement au niveau mondial d’une société plus solidaire . 

Suivre cette deuxième voie n'est pas seulement une réaction « d'instinct de survie » de l'humanité, elle s’appuie sur l'observation des évolutions historiques des sociétés antiques à nos jours. Elle repose sur
des valeurs apparues dès les - siècles, c’est-à-dire à cette époque charnière entre le Moyen Âge du « gothique flamboyant » et du Quatrocento italien, reposant sur la  liberté individuelle et l'humanisme erasmien, un intérêt accru pour les sciences et les techniques au moment où les dogmes religieux sont remis en cause par l’évolution même des savoirs et où les religions desserrent quelque peu malgré elles leur étau idéologique, une volonté de meilleur partage des pouvoirs et des richesses dans des sociétés occidentales où les fortunes bourgeoises jouent un rôle politique de plus en plus important face aux acquis historiques de la  noblesse et du pouvoir de droit divin.

« L'instauration d'une telle société n'est certes pas une certitude, précise l’auteur, mais elle est devenue possible et nécessaire  si l'Humanité veut échapper à l'autodestruction. »

Bibliographie 
Pierre Bezbakh, Histoire du socialisme français,  Éditions Larousse, nouvelle édition septembre 2005, 320 pages, 
Pierre Bezbakh, Inflation et désinflation, Éditions La Découverte,  octobre 2005, 123 pages, 
Pierre Bezbakh, Histoire de l'économie : Des origines à la mondialisation, Éditions Larousse, Collection Petite encyclopédie Larousse,  octobre 2008, 127 pages, 
 Pierre Bezbakh (dirigé par), Dictionnaire de l'économie, coédition Larousse et le journal Le Monde, voir présentation par Olivier Barrot

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Maurice Sartre, " La Méditerranée antique : IIIe siècle av. J.-C./IIIe siècle", Paris, 190 pages, Armand Colin, 1997
 Le paysage urbain médiéval

Liens externes 
 Présentation vidéo de l'auteur
 Les crises dans l'Histoire

Essai français paru en 2012